Feira Nova, expression portugaise signifiant « nouvelle foire » en français, peut désigner :

Feira Nova, municipalité située dans l'État du Pernambouc
 Feira Nova, municipalité située dans l'État du Sergipe

Feira Nova, une chaîne de supermarchés

Homonymie de toponyme